Die BCE Canadian Professional Championship 1987 war ein professionelles Snookerturnier ohne Einfluss auf die Snookerweltrangliste im Rahmen der Saison 1987/88. Das Turnier wurde im August 1987 im Scarborough Village Threatre im kanadischen Toronto ausgetragen. Sieger wurde Titelverteidiger Cliff Thorburn, der im Finale Jim Bear besiegte. Thorburn spielte zusätzlich mit einem 84er-Break das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Erstmals hatte das Turnier einen Sponsor, namentlich das Unternehmen BCE. Mit 13.600 £ zahlte man bei dieser Ausgabe so viel Preisgeld wie nie zuvor aus, wobei erneut der Sieger gut ein Drittel davon bekam. Des Weiteren gab es erstmals eine Prämie für das höchste Break.

Turnierverlauf 
Nach zwei Jahren mit 13 Teilnehmern stieg mit dieser Ausgabe die Teilnehmerzahl auf 14 Spieler an. Von daher waren diesmal mit Cliff Thorburn und Kirk Stevens nur zwei Spieler direkt für das Viertelfinale gesetzt, während alle anderen Spieler in der ersten Runde ins Turnier starteten. Während das Turnier in der Gesamtschau im K.-o.-System ausgetragen wurde, fanden die einzelnen Spiele je nach Runde in verschiedenen Best-of-Modi statt.

Finale 
Cliff Thorburn stand, wie es eigentlich schon Routine war, erneut im Finale, nachdem er Gerry Watson und Mario Morra besiegt hatte. Im Finale traf er auf Erstrundenteilnehmer Jim Bear, der sein einziges Profifinale durch Siege über Jim Wych und den fürs Viertelfinale gesetzten Kirk Stevens erreicht hatte. Während die ersten zwei Drittel des Spieles recht offen waren, konnte sich Thorburn im letzten Drittel der Partie durchsetzen und mit 8:4 seinen fünften und letzten Titel bei der Canadian Professional Championship gewinnen.

Einzelnachweise 

1987
Snookerveranstaltung 1987
Billardturnier in Toronto